Метромост — мост, по которому проходит линия метрополитена.

Особые типы метромостов

Совмещённый метромост 
Совмещённый метромост — это двухъярусный мост, на верхнем ярусе которого располагается авто- или железная дорога, а на нижнем — метро.

В России существует уникальная эстакадная станция, размещающаяся на нижнем ярусе совмещённого метромоста — «Воробьёвы горы» в Москве. Совмещенный авто-метромост в Нижнем Новгороде был сдан 4 ноября 2009 года, полностью был открыт 4 ноября 2012 года. В Омске двухъярусный метромост был открыт в 2005 году, метро — строилось, но строительство было прекращено.

Крытый метромост 

Крытый метромост — мост, как правило, через небольшую реку, закрытый с боков и сверху и незаметный для пассажиров поезда.

Метромосты России

Москва 
Действующие мосты
 Смоленский — через Москву-реку, между станциями  и  Филёвской линии,  год.
 Лужнецкий —   год, реконструирован в — годах.
 Измайловская эстакада — на перегоне между станциями  и ,  год.
 Преображенский — через Яузу, между станциями  и  Сокольнической линии,  год.
 Нагатинский — совмещённый метро- и автодорожный (в одном уровне), через Москву-реку, между станциями  и ,  год.
 Медведковский — через реку Яузу, крытый, между станциями  и ,  год.
 Митинский — через Москву-реку на перегоне между станциями  и ,  год.
 Метромост в депо «Лихоборы» через реку Лихоборку,  год. Два средних пути соединительной ветки накрыты металлическим коробом, вытяжные тупики открыты.

Строящийся мост
 Ликовский — через реку Ликова между станциями  и .

Нижний Новгород 

Двухъярусный совмещённый метромост через Оку является частью Автозаводской линии и соединяет станции «Московская» и «Горьковская». Строился с  года. Движение автотранспорта открыто 4 ноября  года. Движение поездов метро началось 5 ноября  года, после открытия станции «Горьковская».

Новосибирск 

 Новосибирский метромост через Обь, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Построен в  году. Длина метромоста вместе с береговыми эстакадами составляет 2145 м, что делает его самым длинным метромостом в мире..

Казань 
«Аметьево» (),  год.
Метромост над Даурской улицей — построен для перегона вагонов с Южного железнодорожного хода в депо Казанского метрополитена.

Омск 
 Двухъярусный метромост через Иртыш между станциями «Заречная» и «Библиотека имени Пушкина». Автомобильный ярус моста эксплуатируется с  года, строительство метро было прекращено.

Волгоград 
 Мост проходит через овраг реки Царицы. Расположен между станциями «Пионерская» и «Профсоюзная», на мосту находится посадочная платформа станции скоростного трамвая «Пионерская». Открыт в  году. Длина 280 метров.

Метромосты Украины

Киев 
 Мост Метро через Днепр на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Днепр» и «Гидропарк», 1965 г.
 Русановский метромост через Русановскую протоку на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Гидропарк» и «Левобережная», 1965 г.
 Каховский путепровод через улицу Луначарского на Святошинско-Броварской линии, станция «Левобережная», 1965 г.
 Метромост через железную дорогу на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Левобережная» и «Дарница», 1965 г.
 Гаванский путепровод через железную дорогу на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Нивки» и «Берестейская», 1971 г.
 Южный мост через Днепр на Сырецко-Печерской линии между станциями «Выдубичи» и «Славутич», 1992 г.

Строится
 Подольско-Воскресенский мост через Днепр на строящейся Подольско-Вигуровской линии.

Харьков 

 Метромост через реку Харьков между станциями «Киевская» и «Академика Барабашова», 1984 г., крытый.

Метромосты Узбекистана

Ташкент 

 Мост над каналом Актепа между станциями Новза и Миллий бог (Чиланзарская линия).
 Мост над каналом Салар между станциями Хамид Алимджан и Пушкинская (Чиланзарская линия).
 Мост над каналом Бозсу между станциями Шахристан и Бадамзар (Юнусабадская линия)

См. также 
 Эстакадный транспорт
 Эстакадная станция
 Крытый метромост

Примечания

Ссылки 

 

 (файл меток KMZ для Google Earth)

 
Типы станций метрополитена
Типы мостов